Torquigener är ett släkte av fiskar. Torquigener ingår i familjen blåsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blåsfiskar
Torquigener